Женя Тополь (1 января 1981 год,  Челябинск) — российская поп-певица, доктор педагогических наук (2015). Настоящие имя и фамилия — Евгения Анатольевна Топольская.

Детство и юность 

Музыкальная карьера началась в Челябинске. На сцене с трёх лет. Успешно закончила в родном городе вокально-хоровую школу «Мечта», детскую эстрадную студию «Антарекс». Участница многих детских телевизионных конкурсов: «Домисолька», «Золотой петушок», «На балу у Золушки», «Утренняя звезда», «Золотой диск». Одним из первых, кто обратил внимание на талант Жени Тополь, был основатель и руководитель группы «Ариэль» Валерий Ярушин.

Ещё находясь в Челябинске, Женя стала лауреатом престижных столичных телеконкурсов — «Хрустальный башмачок» (1995) и «Арт Стар» (1995).

Карьера 

После окончания средней школы Женя Тополь купила на отложенные на выпускное платье деньги билет до Москвы и отправилась без связей и денег покорять столицу. Скоро к певице начали приходить успех и известность.

В 2004 году на музыкальной студии «CSP» в сотрудничестве с Олегом Чечиком был записан первый альбом певицы «Не ходи за мной».

В 2005—2008 годах певица вела авторскую телепередачу на телеканале «Столица».

В 2007 году успешно завершила обучение в Московском Государственном Университете Культуры и Искусств по специальности «Продюсер шоу-программ», в дальнейшем прошла обучение в аспирантуре. Кандидатскую диссертацию защитила в 2010, докторскую диссертацию в 2014 году.

В 2007 году вышел второй диск певицы «Самые красивые глаза», одноимённая песня из которого пользуется большим успехом. Песня «Девочка-лето» из этого же альбома стала ротируемым хитом.

В 2008 году получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Ветер победы» телеканала «Звезда».

В декабре 2009 года на рекорд-лейбле «CD Land» вышел новый альбом Жени Тополь "Да! Да! Да!", созданный в сотрудничестве с музыкальным продюсером Валерием Демьяновым. В создании альбома были задействованы известные аранжировщики, музыканты и авторы (А.Зубков, С.Мельниченко, С. Кулемина и др.)

В 2011 году рекорд-лейбл «CD Land» выпускает новый альбом под названием "Так и живем". Пластинка доступна поклонникам в двух версиях - "CD" и "Диджипак" (CD+DVD).

В декабре 2011 года у Евгении состоялся большой сольный концерт в театре эстрады с программой "Верю".

В марте 2014 года Женя Тополь дебютировала на "Русском Радио" с медленной композицией "Острые ножи". Клип на одноименную композицию находится в ротации музыкальных телеканалов.

Член Международного творческого союза деятелей эстрадного искусства (с 1999 года).

Женя Тополь принимает активное участие в социально-культурных и благотворительных проектах. Разведена, воспитывает двоих сыновей — Евгения и Анатолия. Проживает в поселке Сосенское.

В 2015 году у Евгении выходит новый сингл "Настоящий" вслед за песней "Острые ножи".
С 2015 года Евгения активно выступает со своими сольными концертами с программой "Острые ножи". Весной 2016 года Евгения планирует выход нового альбома.

В ноябре 2016 года у Жени Тополь выходит новый альбом " Острые ножи" совместно с "Гаммой Мьюзик ".
В марте 2016 года у Жени выходит сингл 'Как всегда'. Концерты продолжаются, Женя гастролирует по стране со своей концертной программой 'Острые ножи'.
В марте 2017 года вышел альбом "Обычные истории" датированный 2003 годом.Песни были записаны в то время, а официально изданы сейчас.

Клипы 
 "Не ходи за мной"
 "Самые красивые глаза"
 "Мой сын"
 "Острые ножи"
 "Острые ножи RMX"

Дискография 
 " Обычные истории" (2003)
 «Не ходи за мной» (2004)
 «Самые красивые глаза» (2007)
 «Да! Да! Да!» (2009)
 «Так и живем» (2011)
 "Острые ножи" (2016)

Фильмография 
 2011 — Неистовый, яростный, бешеный... — певица в ресторане

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Московского государственного института культуры
Певцы и певицы, известные под псевдонимами‎